Память Ленина — название населённых пунктов и парохода:

Населённые пункты

Россия 
 Память Ленина — хутор в Выселковском районе Краснодарского края.

Узбекистан 
 Память Ленина — до 1994 г. название села Сахилабад в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Украина 
 Память Ленина — до 2016 г. название села Загоровка в Менском районе Черниговской области.

Корабли 
 Память Ленина — пароход грузо-пассажирский 1910 г. постройки. Построен в Дании. Приобретён российской компанией в 1911 г., под наименованием «Кишенев» обслуживал Приморские линии. Капитан — Герман Мартынович Гроссберг. В 1918 году пароход реквизирован США, возвращён в 1919 году. Это было первое судно, возвратившееся во Владивосток, в 1924 году переименовано в «Память Ленина». В феврале 1927 года в районе Нанкина было захвачено китайскими милитаристами и затоплено.

Примечания

См. также 

 Память Ильича